Les Chemins de la liberté est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Chemins de la liberté (The Way Back), film dramatique américain coécrit et réalisé par Peter Weir, sorti en 2010 ;
 Les Chemins de la liberté, roman en trois volumes de Jean-Paul Sartre, dont les deux premiers sont parus en 1945.

Voir aussi